Everytime We Touch et peut se référer à :

Musique

Album 

 , album de Cascada sorti le .

Chanson 

 , chanson de Maggie Reilly extrait de l'album  sorti le  ;
 , single de Cascada, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , single de David Guetta, figurant sur l'album  sorti le .

Voir aussi